M75 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 M75, un véhicule de transport de troupes américain du début des années 1950 ;
 M75, un lance-grenades américain développé à la fin des années 1950 ;
 M75 ou Fajr 5 est une roquette d'artillerie développé par l'Iran et utilisée par le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza dans les années 2000 ;
 , une grenade défensive à main yougoslave.

Sciences 
Astronomie
 M75, un amas globulaire de la constellation du Sagittaire.

Médecine
 Lésions de l'épaule, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres